Příjmení Nechvátal nosí více významných osobností:

 Bořivoj Nechvátal (* 1935) – český archeolog a historik
 František Nechvátal (1905–1983) – český básník a překladatel
 Josef Nechvátal (* 1923) – český pedagog a skladatel
 Lenka Grimmová-Nechvátalová (* 1955) – československá hráčka basketbalu